Le géorgien est une langue à déclinaisons. Il compte 7 cas que l'on apprend généralement dans l'ordre suivant :
 Nominatif
 Ergatif
 Datif
 Génitif
 Instrumental
 Adverbial
 Vocatif

Thème finissant par une consonne

Thème finissant par une voyelle 

Langue géorgienne
Georgien